Cihuacoatl (godin), een Azteekse godin
Cihuacoatl (titel), een functie binnen het Azteekse staatsbestel